Лев Миха́йлович Вяжли́нский (1905, Москва — 8 июня 1976, там же) — советский боксёр и тренер по боксу. Как боксёр выступал на всесоюзном уровне во второй половине 1920-х — первой половине 1930-х годов, первый чемпион СССР в полулёгкой весовой категории. Как тренер и спортивный чиновник считается «отцом-основателем» свердловского бокса, удостоен звания заслуженного тренера за подготовку многих свердловских чемпионов.

Биография 
Родился в 1905 году в Москве. Активно заниматься боксом начал в возрасте двадцати лет в команде «Моснаве» (Московское общество спасения на водах) под руководством заслуженного мастера спорта Вячеслава Васильевича Самойлова.

Уже через год в составе клуба «Красная Пресня» принял участие в первом чемпионате СССР по боксу и сразу же одержал победу зачёте полулёгкого веса. Также участвовал в международных матчевых встречах со сборными Германии, Финляндии, Норвегии, Швейцарии. В 1927 году одержал победу на Скандинавском турнире в Осло и затем в течение трёх лет работал секретарём в Тяжелоатлетической секции Высшего совета физической культуры при Всероссийском центральном исполнительном комитете РСФСР. В 1933 году победил на зимней Спартакиаде Рабоче-крестьянской Красной Армии. Начиная с 1934 года находился на тренерской работе.

В 1937 году Вяжлинский переехал на постоянное жительство в Свердловск и занялся развитием бокса в свердловском добровольном спортивном обществе «Динамо». Внёс значительный вклад в формирование боксёрской культуры города, в том числе открыл секции бокса в Центральном совете ДСО «Металлург Востока», ДСО «Авангард», в Уральском индустриальном институте, на Уральском заводе тяжёлого машиностроения и в различных других организациях. Участвовал в Великой Отечественной войне, после чего вернулся в Свердловск и продолжил заниматься организаторской деятельностью, в частности возглавил Школу высшего спортивного мастерства при Свердловском комитете по физкультуре и спорту (с марта 1946 года), вёл общественную работу, организовывал боксёрские турниры на открытом стадионе «Динамо». Только в 1949 году получил звание мастера спорта СССР.

Лев Вяжлинский подготовил в Свердловске многих талантливых боксёров, его учениками помимо прочих были призёры первенств Европы братья Алексей и Александр Засухины, двукратный чемпион СССР Виталий Беляев — за их подготовку в 1957 году был удостоен почётного звания «Заслуженный тренер СССР».

После переезда в 1957 году обратно в Москву состоял в тренерском совете сборной РСФСР, сменил Геннадия Степанова на посту председателя тренерского совета РСФСР. В период 1958—1960 годов являлся тренером Московского городского совета «Динамо», позже в 1961—1971 годах работал тренером в Центральном совете добровольного спортивного общества «Локомотив» и ДЮШЕС. Занимал должность ответственного секретаря тренерского совета Федерации бокса СССР. В 1972—1974 годах был ответственным секретарём Всесоюзного совета ДСО Профсоюзов. Также с декабря 1971 года являлся научным сотрудником Омского государственного института физической культуры. Участвовал в боксёрских турнирах в качестве судьи всесоюзной категории (звание присвоено в 1957 году).

Умер 8 июня 1976 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище, участок № 29.

Примечания

Ссылки 
 Вяжлинский Лев Михайлович — страница на сайте Федерации бокса России
 Вяжлинский Лев Михайлович — биография на сайте «Спорт на Урале»

Боксёры 1920-х годов
Боксёры 1930-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Чемпионы СССР по боксу
Мастера спорта СССР
Тренеры по боксу СССР
Заслуженные тренеры СССР
Судьи по боксу СССР
Судьи всесоюзной категории
Участники Великой Отечественной войны
Похороненные на Ваганьковском кладбище